Дормер:

Строительство 
 Дормер — элемент крыши над слуховым окном.

Персоналии 
Дормер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дормер, Натали (род. 1982) — британская актриса.
 Дормер, Ричард (род. 1969) — северо-ирландский актёр, драматург и сценарист.
 Дормер, Уильям (до 1514 или около 1515—1575) — английский политический деятель.

См. также 
 Барон Дормер — наследственный титул пэра Англии.